Кастор је појам који може да се односи на:

 Кастор (митологија) — у грчкој и римској митологији, један од ледене браће близанаца;
 Кастор Родошки — историчар са острва Родос или из Масилије;
 Кастор Карденски — ранохришћански просветитељ из данашње Њемачке;
 Кастор (звезда) (α Gem / α Близанац) — друга најсјајнија звјезда сазвежђа Близанци;
 Кастор (планина) — планина у дијелу Пенинских Алпи на граници Швајцарске и Италије;
 Кастор (Луизијана) — град је у америчкој савезној држави Луизијани.
 Кастор (Алберта) — насељено место у Канади